Шоноша — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Усть-Шоношское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 68 километрах на северо-запад от города Вельска, на левом берегу реки Шоноша притока Вели. Ближайшие населённые пункты: на противоположенном берегу реки деревня Мокшенская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(1-го стана) Вологодской губернии под номером «2264» как «Шеношское(Подгора)». Насчитывала 25 дворов, 84 жителя мужского пола и 104 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Усть-Шеновского сельского общества Есютинской волости. На момент переписи в селении Шеновское(Большая деревня) находилось 45 хозяйств, в которых проживало 136 жителей мужского пола и 114 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Усть-Шоношское»